Суперлига Србије у сезони 2010/2011. је пето такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије.

У сезони 2009/10. из лиге су испали Напредак Крушевац и Млади радник Пожаревац, а у лигу су ушла два нова клуба, а то су: Инђија и Севојно. Након завршетка сезоне, Севојно је припојено Слободи из Ужица, тако да ће Суперлигу Србије играти Слобода, под новим именом ФК Слобода Поинт Севојно.

Састав Суперлиге Србије у сезони 2010/11

Резултати 
Од 29. маја 2011.

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела и статистика

Легенда 

1Одустао од такмичења у Суперлиги, уместо њега у лигу се пласирао трећепласирани тим Прве лиге Србије, Нови Пазар.

Легенда

Резултати по колима 

{| style="width:100%;"
|-
|  style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="1em"  style="font-size:85%; border-collapse:collapse; width:100%;"
|-
| colspan="5"  style="background:#98a1b2; border:1px solid #7a8392;"|18. коло, 12.-16.3.2011.
|-  style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Јагодина - Црвена звезда || 0:2
|-  style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Слобода ПС - Рад || 0:0
|-  style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Металац - Борац || 0:0
|-  style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Чукарички - Спартак ЗВ|| 0:2|-  style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Јавор - Војводина || 0:1|-  style="text-align:center; background:#afeeee;"
| БСК - Смедерево || 0:0|-  style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Партизан - ОФК Београд || 2:1|-  style="text-align:center; background:#fcc;"
| Инђија - Хајдук (16.3.2011) || 1:2'|}
| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

|}

 Легенда 

 Дерби мечеви

 Позиције на табели по колима 

 Листа стрелаца Коначна листа стрелаца за сезону 2010/11: Јавне опомене и искључења 

Сваки жути картон доноси један, а сваки црвени 3 поена.Коначна листа за сезону 2010/11:''

Награде 
Избор је направљен од стране тренера свих клубова који играју у Суперлиги.

Млади играч сезоне 
За најбољег младог играча сезоне је проглашен Слободан Медојевић (Војводина).

Тим сезоне

Резултати клубова Суперлиге Србије у европским такмичењима 2010/11.

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт - superliga.rs
 Сезона 2010/11 на srbijasport.net
 Сезона 2010/11 на soccerway.com

Сезоне Суперлиге Србије у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2010/11.